Джонатан Стивенс Джексон (; 11 мая 1982, Орландо, Флорида) — американский актёр, музыкант и писатель. Он наиболее известен своей ролью Счастливчика Спенсера в телевизионной мыльной опере «Главный госпиталь» (1993–1999, 2009–2011, 2015), которая принесла ему пять Дневных премий «Эмми».  Он также известен своими ролями в фильмах «На самом дне океана» (1999), «Бессмертные» (2002), «Грязные танцы: Гаванские ночи» (2004) и «Верхом на пуле» (2004), а также в телесериале «Нэшвилл» (2012–2018), за которую он был номинирован на премию «Выбор телевизионных критиков».

Биография 
Джонатан Стивенс Джексон родился в Орландо, Флорида, но вырос в Вашингтоне. Родился в семье адвентистов седьмого дня. Когда Джексону было девять лет, родители отошли от этой организации. В 2012 году принял православие вместе со своей семьёй.

В 1993 году Джексон получил роль Лаки Спенсера в мыльной опере «Главный госпиталь», которую он исполнял до 1999 года. Он выиграл три Дневные премии «Эмми» за свою работу в сериале: в 1995, 1998 и 1999 году. Он вернулся в шоу в 2009 году и выиграл ещё две «Эмми» в 2011 и 2012 годах.

Джексон снялся в нескольких фильмах, таких как «Затерянный лагерь», «На самом дне океана», «На краю», «Бессонница», «Бессмертные», «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» и «Болото». За роль в фильме 2004 года «Верхом на пуле» он получил номинацию на премию «Сатурн». Кроме того он появился в сериалах «Холм одного дерева» и «Терминатор: Битва за будущее», а в 2012 году получил постоянную роль Эйвери Баркли в сериале «Нэшвилл».

Женат на Лизе Валтаггио. Пара воспитывает троих детей: Калеба, Адору и Тайтуса.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дети-актёры США
Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале